Nagell är ett efternamn som burits av bland andra:  

 Trygve Nagell (1895–1988), norsk-svensk matematiker
 Tinius Nagell-Erichsen (1934–2007), norsk journalist, civilekonom och mediemagnat
 Gylve Fenris Nagell (född 1971), norsk black metal-musiker